Каюм:
 Каюм — река на Камчатке.
 Каюм — лагуна на Камчатке.